Daniel Imhof (1977) – ex calciatore svizzero naturalizzato canadese
Eduard Imhof (1895-1986) – cartografo e docente svizzero
Günter Imhof (1934) – ex calciatore tedesco orientale, dal 1990 tedesco
Otto Imhof (...–...) – calciatore svizzero

Pagine correlate
Imhoff